Том Светерліч (; 21 жовтня 1977, Айова, США) — американський письменник, який опублікував романи «Завтра й завтра» та «Зниклий світ».

Публікації 
У книзі « Завтра і завтра » Светерліч розглядає культурні зміни останніх років у антиутопічній версії Сполучених Штатів. Зіткнувшись із депресією, головний герой проводить надто багато часу у віртуальній реальності, оплакуючи свою вагітну дружину, яка загинула під час ядерного терористичного нападу, який зруйнував Піттсбург. Він також розглядає проблеми, створені дуже персоналізованою рекламою.

У «Зниклому світі » автор по-новому використовує подорожі в часі: люди можуть подорожувати лише в майбутнє, створюючи тимчасову можливість, яка зникає, коли мандрівник повертається. У романі техніка використовується для розкриття злочинів. На жаль, головні герої виявляють, що кінець світу все ближче й ближче до сьогодення, оскільки вони досліджують майбутнє.

Натхнення 
Светерліч познайомився з художньою літературою, граючи в настільні рольові ігри, такі як «Dungeons & Dragons», коли він був підлітком. Свою любов до оповідання він виявив під час реміксування роману із саги про Dragonlance у шостому класі.

Творці наукової фантастики, які вплинули на нього, включають письменників Дж. Г. Балларда, Філіпа К. Діка, Еліс Шелдон. MysteryTribune. January 5, 2018. Retrieved January 7, 2022.</cite></ref> і фільми Пола Верховена. На нього також вплинули Едгар Аллан По і Реймонд Чандлер, крім того, згадуючи Вільяма Гібсона, Джеффа ВандерМеєра та Стівена Кінга . Окрім наукової фантастики, Светерліч високо оцінив роботи Данте, Емілі Дікінсон, Федора Достоєвського та Гюстава Флобера.

Зокрема, для «Завтра і завтра» його надихнули «Винахід Мореля» Адольфо Біой Касарес і «Місто і місто» Чайни М’євіля. Для «Зниклого світу» він черпав натхнення з розмов зі своїм покійним тестем, фізиком Міністерства оборони США, з яким він обговорював подорожі в часі, і своїм зятем, реальним агентом NCIS, якого він якось запитав як подорожі в часі вплинуть на кримінальні розслідування.

Особисте життя 
Светерліч має ступінь магістра з теорії літератури та культури Карнегі-Меллона та дванадцять років працював у Бібліотеці Карнегі для сліпих та людей з фізичними вадами.

Народився в Айові, виріс у Кантоні, штат Огайо. Пізніше він переїхав до Пітсбурга, де живе з дружиною та дочкою.

Твори

Романи 
 «Завтра і завтра» (2014)
 «Зниклий світ» (2018)

Оповідання 
 «Одноразова людина» (2012)
 «The Sandbox Singularity» (2018)
 «Нейро-танцюрист» (2020)

Сценарії фільмів 
 «Ракка» (2017), спільно з Oats Studios
 «Firebase» (2017), спільно з Oats Studios
 «Zygote» (2017), спільно з Oats Studios

Примітки

Посилання 
 Том Светерліч на сайті Goodreads
 Том Светерліч на сайті IMDb
 Том Светерліч на сайті Fantasticfiction

Американські новелісти
Американські письменники-романісти
Народились 1977
Наукові фантасти США
Північна Кароліна
Піттсбург (округ, Оклахома)